Jardinopolense – abitanti di Jardinópolis (San Paolo)
Jardinopolense – abitanti di Jardinópolis (Santa Catarina)